La clemenza di Tito és un libretto d'òpera de Metastasio que va completar l'any 1734.

Composicions basades en aquest llibret de Metastasio 
 La clemenza di Tito (Caldara) 1734 - l'obra original per la qual es va elaborar el llibret.
 La clemenza di Tito (Gluck), òpera de Christoph Willibald Gluck (estrenada el 1752)
 La clemenza di Tito (Mysliveček), òpera de Josef Mysliveček (estrenada el 1774)
 La clemenza di Tito, òpera de Wolfgang Amadeus Mozart (composta i estrenada el 1791)
 Exercicis de composició sobre "Serbate, o Dei custodi" de Franz Schubert, D 35 (1812); el text agafat de l'Acte I, escena 5.

Pàgines de desambiguació